Ка́жоциньш () — латышская фамилия. Известные носители:

 Индулис Кажоциньш (1917—2000) — латышский коллаборационист, офицер Латышского легиона СС, с 1978 года историк, руководитель Латвийского движения скаутов, почетный член организации «Даугавас ванаги», автор 140 работ по военной истории Латвии. Отец Я. Кажоциньша.
 Карлис Кажоциньш (1886—1920) — композитор, хоровой дирижёр и общественный деятель, отец Индулиса Кажоциньша.
 Эдуард Кажоциньш (1891—1965) — хоровой дирижёр, советский оперный режиссёр, брат Карлиса Кажоциньша.
 Янис Кажоциньш (род. 1951) — директор латвийской контрразведки SAB (2003—2013), бригадный генерал Великобритании.

Примечания